

Lokalizacje

Niemcy 
 Seeberg – dzielnica Altlandsbergu
 Seeberg – dzielnica Kolonii
 Seeberg – wzgórze w Mescherin

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Chrzypsko Wielkie

Szwajcaria 
 Seeberg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau

Osoby 
 Gitte Seeberg – duńska polityk
 Peter Seeberg – duński pisarz
 Reinhold Seeberg – niemiecki teolog
 Xenia Seeberg – niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Seberg
 Seebergen
 Seeberger